Shankle ist der Familienname folgender Personen:

 David Shankle (* 1967), US-amerikanischer Gitarrist (Manowar), siehe Manowar
 Joel Shankle (1933–2015), US-amerikanischer Leichtathlet